De jaren van onschuld, oorspronkelijk getiteld The Age of Innocence, een roman uit 1920 van Edith Wharton
The Age of Innocence (1924), een stomme film gebaseerd op het boek
The Age of Innocence (1934), een film gebaseerd op het boek
The Age of Innocence (1993), een film gebaseerd op het boek
Age of Innocence (ER), een aflevering van de televisieserie ER
The Age of Innocence (soundtrack)